Грэм Марк Верчир (, род. 4 февраля 2002, Ванкувер, Канада) — канадский актёр. Наиболее известен своей игрой в телесериалах «Фарго» и «Хороший доктор», а также в фильме «Лето 84».

Биография 
Грэм родился 4 февраля 2002 года в Ванкувере, Канада. У него есть старший брат и брат-близнец. Брат-близнец Грэма — тоже актёр.

Карьера 
В 2014 году Верчир получил свою первую роль в мультсериале «Дружба — это чудо», где озвучил персонажа ро имени Пипсквик.

В 2017 году Грэм появился в роли Нейтана Бергла в сериале «Фарго», а также Томми Уолтерса в фильме «Вуди Вудпеккер» и роли молодого Шона Мёрфи в «Хорошем докторе».

21 августа 2018 года было объявлено, что Грэм Верчир будет играть главную роль вместе с Грейс Вандервол в диснеевском фильме «Старгёрл» (2020).

В 2018 году Верчир снялся в детективном фильме ужасов «Лето 84» вместе с Джудой Льюисом, Ричем Соммером и Тирой Скоуби.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США